Националните природни паркове на Украйна са защитени територии, които са част от природния фонд на страната. На територията на Украйна има 40 национални природни парка с обща площ над 10 000 km² (1,8% от територията на страната), които се намират в 12 от 24-те области на Украйна и в автономна република Крим. На 21 октомври 2010 г. един от природните паркове, Северско-Донецкият, губи националния си статут. Работи се по създаването на най-големия национален природен парк в Украйна, „Подесиня“.

Правните основи на организацията, защитата и ефективното използване на националните природни паркове на Украйна се определя от Закона на Украйна „За природния резерват на Украйна“.

Списък на националните природни паркове 
На територията на Украйна има 40 национални парка, които са представени в списъка по азбучен ред.

Вижте също 
Природни резервати на Украйна

Източници

Външни препратки 
 Атлас на природния резерват на Украйна
 Списък на резерватите в Украйна
 Списък с адреси на резервати и природни паркове на Украйна
 Карта, показваща всички резервати на Украйна
 Списък и описание на резерватите в Украйна

Национални паркове в Украйна